Tribromid je anјon sa hemijskom formulom Br3−, ili soli koji ga sadrže:

 Tetrabutilamonijum tribromid
 Tetrabromofosfonijum tribromid

Tribromid se takođe može odnosit na binarna hemijska jedinjenja koja sadrže tri atoma broma:

 Antimon tribromid, -{SbBr3}-
 Arsen tribromid, -{AsBr3}-
 Bizmut tribromid, -{BiBr3}-
 Bor tribromid, -{BBr3}-
 Zlato tribromid, -{AuBr3}- ili -{Au2Br6}-
 Azot tribromid, -{NBr3}-
 Fosfor tribromid, -{PBr3}-